Фло́реш (, ) — португальська власна назва. Старопортугальською — Флорес.

Топоніми

Флореш (острів)
 Лажеш-даш-Флореш
 Санта-Круш-даш-Флореш